Vescovato kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Vescovato, Korsika, departementet Haute-Corse i regionen Korsika,

Italien 

 Vescovato, Lombardiet, Lombardiet, Provincia di Cremona,